2 miejscowości w Polsce:
 Tarnowski Młyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Władysławów
 Tarnowski Młyn – osada w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Tarnówka